Arnex-sur-Nyon, commune suisse du canton de Vaud
 Arnex-sur-Orbe, commune suisse du canton de Vaud

Homonymie de toponyme